Al-Arisza – miejscowość i gmina w Algierii
 Al-Arisza – miejscowość w Syrii